Le Campus Sport Bretagne est un groupement d’intérêt public dont les deux principaux membres sont le conseil régional de Bretagne et l'État.

Au travers de ses activités, le Campus Sport Bretagne est présent sur l’ensemble du territoire breton. Que ce soit dans le domaine du sport de haut niveau, de la performance sportive, de la formation, du sport santé, le Campus Sport Bretagne est au cœur d’un réseau de partenaires et d’acteurs aux profils très divers : fédérations sportives, collectivités territoriales, associations, universités, clubs professionnels, Grand INSEP, CROS et CDOS, ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Produit en Bretagne

Historique 

L'immeuble est une réalisation de 1966 de Patrice Simon, architecte en chef des bâtiments civils et des palais nationaux de France. Il est situé au centre de la ville de Dinard au 24, rue des Marettes. Patrice Simon en confie la décoration intérieure au peintre Geoffroy Dauvergne (1922-1977) qui y réalise quatre fresques dans le cadre du 1% artistique. 

 

À la place du CREPS, établissement d'État, le campus d'excellence sportive de Bretagne, groupement d'intérêt public (GIP), a vu le jour le . Première expérience dans ce domaine, le GIP-Campus regroupe 16 partenaires : l'État (30 %), la région (30 %), les universités : Rennes 1, Rennes 2, l'UBS à Lorient et l'université de Bretagne-Occidentale à Brest, l'École normale supérieure de Cachan, l'École des hautes études en santé publique (EHESP); les centres hospitaliers de Rennes, Lorient et Brest ; la communauté d'agglomération de Rennes, les villes de Dinard, Rennes, Brest et Lorient ; le conseil général d'Ille-et-Vilaine et le Comité régional olympique et sportif (CROS) de Bretagne.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Centre régional d'éducation populaire et de sport

Liens externes 

Sport en Bretagne
École en France
Établissement public à caractère administratif en France